Кубок маршала Тито 1977/1978 () — 30-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1977/1978
Спорт в Югославии в 1977 году
Спорт в Югославии в 1978 году
Югославия